Юрье́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье. Входит в состав округа Монлюсон.

Код INSEE кантона — 0313. Всего в кантон Юрьель входит 14 коммун, из них главной коммуной является Юрьель.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 7 348 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Алье на сайте INSEE
 Расположение кантона Юрьель на карте Франции

Кантоны департамента Алье